ZKG steht als Abkürzung für:
 IATA-Code des Wasserflughafen Kegaska in Kegaska, Provinz Québec, Kanada
 Zeitschrift für Kirchengeschichte, eine fachwissenschaftliche Zeitschrift, die sich mit kirchenhistorischen Themen befasst
 ZKG International, Zement Kalk Gips/Cement Lime Gypsum, eine internationale Fachzeitschrift
 Zahlungskontengesetz, ein Gesetz, das die EU-Richtlinie 2014/92/EU in deutsches Recht umsetzt
 Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen, siehe Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

ZKG